Pedro Alonso peut désigner :
 Pedro Alonso (1910-2006), basketteur espagnol ;
 Pedro Alonso (1971-), acteur espagnol ;
 Pedro C. Alonso (1975-), réalisateur et scénariste espagnol.